Das Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2015 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Marrakesch. 
Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2015. Das Turnier fand vom 27. April bis zum 2. Mai 2015 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war María Teresa Torró Flor, im Doppel die Paarung Garbiñe Muguruza und Romina Oprandi.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2015 fand vom 25. bis zum 27. April 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam noch ein Lucky Loser.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Marrakesch